Shingo Kunieda ha battuto in finale 6-0, 6-0 Maikel Scheffers

Teste di serie

 Shingo Kunieda (campione)
 Stephane Houdet (quarti di finale)

Tabellone

Finali

US Open 2009